L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 6 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Dominic Thiem remporte le simple messieurs. En finale, il bat Philipp Kohlschreiber, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP, le  déjà cette année. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer les Néo-zélandais Marcus Daniell et Artem Sitak.

Faits marquants 
 Le vainqueur du tableau de simple reçoit, en plus de sa dotation, un coupé Mercedes classe SL 500.
 On note les forfaits du Français Benoît Paire et du Russe Evgeny Donskoy.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Mikhail Youzhny et Jan-Lennard Struff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2016)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2016
Tennis en Allemagne en 2016
Tennis en juin 2016